Irgendwie, irgendwo, irgendwann () — песня немецкой группы Nena c альбома Feuer und Flamme, написанная участниками группы Йорном-Уве Фаренкрог-Петерсеном и Карло Каргесом. Появилось множество вариаций и каверов на песню, включая сэмплы и версии на иностранных языках, в первую очередь на английском языке "Anyplace, Anywhere, Anytime". Различные воплощения были представлены в течение 37-летнего периода и на трех разных языках.

Примечания

Ссылки 

 Страница сингла на официальном сайте Nena

Песни 1984 года